Con il nome Prague Open ci si può riferire a uno dei seguenti tornei:

ATP Praga – torneo di tennis maschile professionistico giocato sulla terra rossa nel 1973 e dal 1987 al 1999. 
I. ČLTK Prague Open – torneo professionistico di tennis maschile e femminile che si gioca dagli anni Novanta
Sparta Prague WTA – torneo di tennis femminile che si gioca dal 2010
TK Sparta Praga Challenger – torneo professionistico maschile di tennis che si gioca dal 2000

Tornei di tennis cechi